Azubike Oliseh – ex calciatore nigeriano
 Egutu Oliseh – ex calciatore nigeriano
 Sekou Oliseh – calciatore liberiano
 Sunday Oliseh – allenatore di calcio ed ex calciatore nigeriano